Berezóc, Szlovákia
 Muranyirád, Horvátország
 Végfalva, Szlovénia